Per Archibald Alison si può intendere:
 Archibald Alison (1757-1839), filosofo e ministro episcopale scozzese, autore dell'Essays on the Nature and Principles of Taste (Saggio sulla natura e i principi del gusto)
 Archibald Alison (1792-1867), giurista e storiografo scozzese, figlio del ministro episcopale
 Archibald Alison (1826-1907), generale britannico, figlio del giurista